Ciociaria – nome popolare con cui nell'Ottocento erano chiamati alcuni imprecisati territori del Lazio a sud-est di Roma. A partire dal ventennio fascista lo stesso nome è usato impropriamente come sinonimo di provincia di Frosinone
 Ciociaria nell'arte
 Ciociaria nel cinema
 Ciociaria nella letteratura
 Ciociaria nella storiografia
 21799 Ciociaria – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 La ciociara